Kasachische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Kasachische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Kasachische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Kasachische Fußballnationalmannschaft (U-19-Junioren)
 Kasachische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 Kasachische Fußballnationalmannschaft (U-21-Männer)